Muntplein (Amsterdam), naam van het plein tot 1877
Schapenplein (Haarlem)